Souques ist der Nachname von 

 Alexandre-Achille Souques (1860–1944), französischer Neurologe und Parkinson-Forscher, Gründungsmitglied der Societé de Neurologie de Paris und Mitarbeiter von Gheorghe Marinescu

Siehe auch:

 Souquès